Giuseppe hace referencia a:
Giuseppe Botero, escritor y educador italiano;
Giuseppe Garibaldi, militar y político italiano;
Giuseppe Piazzi, astrónomo y sacerdote italiano;
Giuseppe Saragat, político, quinto presidente de Italia;
Giuseppe Tartini, compositor y violinista de Italia;
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, escritor italiano;
Giuseppe Verdi, compositor italiano de música clásica;
Giuseppe Taricco, hijo de Sebastiano, Conde de Castelvecchio;
La Pizza de Giuseppe  cadena de pizzerías en Venezuela impulsadas por José Cifuentes y lolybel Rodríguez.

et:Giuseppe
no:Giuseppe